Petrovka (en rus: Петровка) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 6.389 habitants. Pertany al districte de Krasnogvardéiskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea